Het Nederlands kampioenschap schaatsen allround voor mannen 1929 werd van 2 tot 3 februari 1929 verreden op de Natuurijsbaan YVG in het Stadspark in Groningen.

De IJsvereniging Groningen organiseerde het kampioenschap van Nederland. De omstandigheden waren niet optimaal vanwege de strenge vorst en de sterke wind. Titelverdediger was Max Tetzner, die de Nederlandse titel in 1922 te Groningen had veroverd. Dolf van der Scheer veroverde zijn eerste Nederlandse titel.

Klassement 

 NC = niet gekwalificeerd, NS = niet gestart 

1929
Langebaanschaatsen in 1929
Sportevenement in Groningen (stad)
Schaatsen in Groningen (provincie)